

Sigle 
 Banca Commerciale Italiana – banca italiana
 Banco do Comércio e Indústria – banca angolana
 Bit-count integrity
 Brain Computer Interface – acronimo inglese per interfaccia cervello computer
 Better Cotton Initiative – acronimo inglese per Better Cotton Initiative

Codici 
 BCI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barcaldine (Australia)
 bci – codice ISO 639-3 della lingua baoulé

Altri progetti